Iwan Müller kan syfta på:

* Iwan Müller (1786–1854), balttysk klarinettist, komponist och instrumentmakare
 Iwan von Müller (1830–1917), tysk klassisk filolog